Майер Айдельгайт (, Янов — ) — польский математик.

Биография 
Его отец Озияс Айдельгайт (1885—1944) был рабочим-деревообработчиком. В 1929 году окончил львовскую гимназию им. Жолкевского.

В 1929–1933 годах учился во Львовском университете на математико-естественном факультете. Окончил университет со степенью магистра философии в области математики.

Магистерская работа — «Теория конвергенции» ().

Продолжал научные исследования по функциональному анализу. На 1939 год имел 8 опубликованных и 4 сданных в печать научных труда.

В 1933–1939 годах зарабатывает преподаванием, в частности, и частными лекциями, репетиторством.

В 1935 году избран членом Польского математического общества.

В 1938 году получил степень доктора философии во Львовском университете (диссертация «О решении комплексов линейных уравнений с бесконечным числом неизвестных»  под руководством Стефана Банаха).

В январе 1939 — доцент кафедры анализа, которой заведовал профессор Гуго Штайнхауз; впоследствии переведен на кафедру алгебры профессора Евстахия Жилинского.

21 марта 1941 года — кандидат физико-математических наук и доцент.

В 1943 году убит нацистами.

Также 
 Теорема Айдельгайта (1936)

Примечания

Источники 
 Механико-математический факультет
 L. Maligranda, Meier (Maks) Eidelheit (1910-1943), "Wiadom. Mat." "'51"' (2015), 31-59.

Математики Польши
Математики по алфавиту
Кандидаты физико-математических наук
Жертвы Холокоста
Выпускники Львовского университета
Преподаватели Львовского университета
Доктора философии по математике